Okręty US Navy o nazwie USS „Montezuma”

 Pierwszy USS „Montezuma” (1798) był 20-działowym okrętem przerobionym z jednostki handlowej. Nabyty w czerwcu 1798 roku, sprzedany we wrześniu 1799 roku.
 Drugi USS „Montezuma” został nabyty przez US Navy w listopadzie 1861 roku i zatopiony jako część drugiej Stone Fleet w kwietniu 1862 roku.
 Trzeci USS „Montezuma” (YTB-145) był holownikiem portowym. W służbie w latach 1941-75.

Montezuma